Ел Паротал има више значења:

 Ел Паротал (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Паротал (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Паротал (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Паротал (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Паротал (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Паротал (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику